Subtraktiv bezeichnet

 ein Phänomen in der Farbenlehre: Subtraktive Farbmischung; beispielsweise sind das CMYK-Farbmodell, Hexachrome und ein Verfahren von  Technicolor subtraktiv
 eine Methode in der Klangsynthese: Subtraktive Synthese
 abtragende Mikrostrukturverfahren in der Halbleitertechnik: Plasma-unterstütztes Ätzen